W Polsce
 Stoszowice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, siedziba gminy Stoszowice
 Stoszowice-Kolonia – kolonia w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim
 Stoszowice – gmina w województwie dolnośląskim
 Stoszowice – dawna gromada